Die WHL-Saison 2002/03 war die 37. Spielzeit der Western Hockey League. Die reguläre Saison begann am 20. September 2002 und endete am 16. März 2003. Die Play-offs starteten am 21. März 2003 und endeten mit dem erstmaligen President’s-Cup-Gewinn der Kelowna Rockets am 10. Mai 2003, die sich im WHL-Finale gegen die Red Deer Rebels durchsetzten.

Reguläre Saison

Abschlusstabellen 
Abkürzungen: GP = Spiele, W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, OTL = Niederlage nach Overtime, Pts = Punkte, GF = Erzielte Tore, GA = Gegentore
Erläuterungen:       = Play-off-Qualifikation,       = Conference-Sieger,       = Scotty-Munro-Memorial-Trophy-Gewinner

Eastern Conference

Western Conference

Beste Scorer 
Abkürzungen: GP = Spiele, G = Tore, A = Assists, Pts = Punkte, PIM = Strafminuten; Fett: Saisonbestwert

Beste Torhüter 
Abkürzungen: GP = Spiele, TOI = Eiszeit (in Minuten), W = Siege, L = Niederlagen, OTL = Overtime-Niederlagen, T = Unentschieden, GA = Gegentore, SO = Shutouts, Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GAA = Gegentorschnitt

Play-offs

Play-off-Baum

President’s-Cup-Sieger

Beste Scorer 
Abkürzungen: GP = Spiele, G = Tore, A = Assists, Pts = Punkte, PIM = Strafminuten; Fett: Saisonbestwert

Beste Torhüter 
Abkürzungen: GP = Spiele, TOI = Eiszeit (in Minuten), W = Siege, L = Niederlagen, OTL = Overtime/Shootout-Niederlagen, GA = Gegentore, SO = Shutouts, Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GAA = Gegentorschnitt

Auszeichnungen

All-Star-Teams

Eastern Conference

Western Conference

Vergebene Trophäen

Siehe auch 
 Saison 2002/03 der Ontario Hockey League
 Saison 2002/03 der Québec Major Junior Hockey League
 Memorial Cup 2003

Weblinks 
 WHL 2002/03 bei hockeydb.com

Einzelnachweise 

WHL-Saison
Eishockeysaison 2002/03